Magrão est le surnom de :
 Magrão (1974-), Giuliano Tadeo Aranda, joueur de football brésilien.
 Magrão (1978-), Márcio Rodrigues, joueur de football brésilien.
 Gérson Magrão (1985-), joueur de football brésilien.